Isabela z Anjou či také Alžběta z Anjou ( Elisabetta d'Angiò,  Anjou Izabella, 1261 – 20. prosince 1290/23. června 1304) byla uherskou královnou z původně francouzské dynastie Anjou. Manželství s uherským králem Ladislavem bylo bezdětné a nešťastné.

Život 
Isabela byla jednou z dcer Karla z Anjou a jeho první choti Beatrix, dcery provensálského hraběte Ramona Berenguera V. V sedmdesátých letech 13. století byla provdána za uherského panovníka Ladislava IV. Jednalo se o dvojitý sňatkový projekt – Isabelin bratr Karel se oženil s uherskou princeznou Marií. Mladý král Ladislav, korunovaný roku 1272 svatoštěpánskou korunou, získal pro svůj poloviční kumánský původ přízvisko Kumán a po celý svůj život dával i přes četné pokusy svaté stolice přednost jejich pohanskému způsobu života a před svou manželkou kumánským spolunocležnicím.

Od září 1286 do srpna 1287 byla zapuzená Isabela internována v dominikánském klášteře sv. Marie na Zaječím ostrově pod dohledem své švagrové Alžběty. Byla propuštěna až na přímluvu ostřihomského arcibiskupa Ladoméra. Ovdověla roku 1290, když byl Ladislav u hradu Chersig zavražděn Kumány. Po jeho smrti se uchýlila do neapolského dominikánského kláštera sv. Petra, kde i zemřela a byla pochována.

Vývod předků

Odkazy

Poznámky

Reference

Literatura 
 Bertényi, I. , Diószegi, I. , Horváth, J. , Kalmár, J. y Szabó P. (2004). Királyok Könyve. Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói. Budapest, Hungría: Helikon Kiadó.
 Hóman, B. y Szekfű, Gy. (1935). Magyar Történet. Budapest, Hungría: Király Magyar Egyetemi Nyomda.

Anjouovci
Arpádovci
Sicilské princezny
Uherské královny
Chorvatské královny
Dominikánky
Narození v roce 1261
Narození v Neapoli
Úmrtí v roce 1303
Úmrtí v Neapoli
Pohřbení v Neapoli
Ženy